Единая тарифная сетка РФ — система разрядов, служащая для определения правильных соотношений между оплатой труда и квалификационным уровнем работы работников бюджетной сферы.

ЕТС содержит в себе 18 разрядов и, таким образом, делит все виды работ, выполняемых в организациях, на 18 «видов», зависящих от сложности и квалификации.
В ЕТС не входят должности высших государственных служащих (министры, зам. министров). ЕТС введена Постановлением Правительства РФ от 14 октября 1992 г. № 785 «О дифференциации в уровнях оплаты труда бюджетной сферы на основе Единой Тарифной Сетки».

«Единой» ЕТС также не является, так как заработная плата реально зависит от места работы (напр., работники районной администрации и системы образования с одинаковыми тарифными разрядами могут получать в 2-3 раза различающуюся заработную плату). В некоторых случаях различные надбавки («за выслугу лет», «за напряжённость труда», «за работу с секретными материалами») в десять и более раз превышают тарифные ставки, установленные ЕТС. С 2000 года коэффициенты между 1 и 18 разрядом сократили с 10,07 до 4,5.

Размер тарифной ставки (оклада) заместителя руководителя устанавливается на 1-2 разряда ниже тарифной ставки (оклада) соответствующего руководителя.

ETC в России для работников бюджетной сферы

1992

1993

1995

1996

1997

1998

2000

2001 январь

2001 июль

2002

2003

2005 январь

2005 сентябрь

2006

2007

2008 
C 1 декабря 2008 г. ЕТС должна была перестать действовать для бюджетных организаций федерального уровня, однако действие её продлено до 1 января 2010 года (например таких, как государственные вузы, федеральные медицинские учреждения и учреждения культуры).

Для организаций, финансируемых из бюджетов соответствующих уровней (регионального и муниципального), действует прежний расчёт заработной платы на основе ЕТС.

Для федеральных бюджетных организаций применяются НСОТ — новые системы оплаты труда; они разрабатываются учреждениями самостоятельно с учётом рекомендаций, разработанных и утверждённых соответствующими постановлениями Правительства РФ.

2009

2011 
С 1 июня 2011 года в Российской Федерации повсеместно Единая Тарифная Сетка отменена. Во всех организациях бюджетной сферы РФ зарплата выплачивается по НСОТ. Оценка уровня квалификации персонала производится по правилам отраслевых систем сертификации. Например, в сфере искусства по правилам Единой системы оценки творческих работников.

Категории и должности работников 

Рабочие профессии оптимальны для 1-4 разрядов; Технические исполнители оптимальны для 2-4 разрядов; Инженерные работники (Управленцы среднего звена) оптимальны для 6-13 разрядов; Высшие структуры власти оптимальны для 14-18 разрядов. Удобно когда подчинённые знают, что от них потребует начальство (с более высокими разрядами и отличающимся свойством работы), то есть когда работы регламентированы; Различные по величине диапазоны разрядов, объединённые одним свойством, могут накладываться друг на друга, что говорит о нерегламентированности работ, так как люди, находящиеся в одном диапазоне разрядов, должны понимать (знать мотивацию), что от них хотят люди из другого диапазона разрядов, и это позволяет выполнение наложения диапазонов разрядов (знать азы, вводные своих руководителей и подчинённых). Возможно, что знания разрядов будут получаться не при последовательном повышении разрядов, а выборочно, тогда средний разряд, на котором следует считать средние знания обучаемого, которыми он пользуется без справочников, пользуясь только своим умом, — это среднее арифметическое из суммы номиналов разрядов, которые изучил ученик.

Литература 
 Ильясов Ф. Н. Тарифная сетка, система грейдов на основе закона Вебера // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012. № 6. С. 128—135.

Государственная  служба в России
Трудовое право